Geistinger ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Geistinger, österreichische Schauspielerin des 19. Jahrhunderts
 Marie Geistinger (1836–1903), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Nikolaus Geistinger, Sänger am königlichen Deutschen Theater in St. Petersburg, 19. Jahrhundert